Xenodon pulcher — вид змей из семейства ужеобразных, обитающий в Южной Америке.

Описание 
Общая длина достигает 75 см. Шея слабо выражена, голова практически не отграничена от туловища. Ростральний щиток на конце морды увеличен и поднят кверху, как у свиноносых ужей. Туловище компактное, коренастое. По окраске напоминает королевских змей чередованием красных, чёрных и светлых колец, однако границы между полосами нечёткие, размытые. За светлым (ярко-белыми или лимонно-жёлтыми) полосами располагаются многочисленные мелкие чёрные крапинки. Изредка встречаются меланисты.

Образ жизни 
Населяет окраины лесных массивов, редколесья, пампу. Ведёт наземный образ жизни. Активна днём. Питается земноводными, в частности лягушками. При угрозе сплющивает и выгибает переднюю треть туловища, совершая боковые броски.

Размножение 
Это яйцекладущая змея. Самка откладывает до 7 яиц.

Распространение 
Обитает в южной Бразилии, Боливии, Парагвае, северной Аргентине.

Литература 
 Jan, 1863 : Enumerazione sistematica degli ofidi appartenenti al gruppo Coronellidae. Archivio per la zoologia, l’anatomia e la fisiologia, vol. 2, p. 213—330.
 Trutnau, L. 2005. Einige Bemerkungen zur Naturgeschichte, Pflege und Nachzucht der "Falschen Korallenschlange’ Lystrophis pulcher (JAN 1863). Herpetofauna 25 (142): 25-35 [2003/2004]
 Hutwalker, A. 2009. Die gebänderten Hakennasennattern der Gattung Lystrophis. Reptilia (Münster) 14 (3): 52-57

Ссылки 
 

Животные, описанные в 1863 году
Пресмыкающиеся Южной Америки
Эндемики Южной Америки
Ужеобразные